Села:
 Лисівка — Донецька область, Покровський район
 Лисівка — Житомирська область, Житомирський район
 Лисівка — Полтавська область, Гадяцький район
 Лисівка — Полтавська область, Новосанжарський район
 Лисівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район

Гора:
 Лисівка — гора у місті Винники біля Львова

Див. також 
 Лисівці